Severin Freund (Freyung, 11. svibnja 1988.) njemački je skijaš-skakač i bivši svjetski prvak na velikoj skakaonici.

Karijera 
U Kontinentalnom pokalu debitirao je u prosincu 2004. i u njemu je ostvario tri pobjede. Na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2008. osvojio je zlatnu medalju u ekipnim skokovima. Debi u Svjetskom kupu imao je u prosincu 2007. u švicarskom Engelbergu. Do sezone 2010./2011. najbolji plasman bio mu je 12. mjesto u Sapporu iz siječnja 2010. godine.

Dana 29. prosinca iste godine zauzeo je šesto mjesto na prvoj stanici Novogodišnje turneje u Oberstdorfu, a 15. siječnja 2011. došao je i do prve pobjede u karijeri, također u Sapporu. U istoj sezoni osvojio je i svoju prvu medalju na nekom natjecanju, došavši do bronce u ekipnim skokovima na maloj skakaonici na SP-u 2011. u Oslu.

Najbolje rezultate u dosadašnjoj karijeri ostvario je u drugom dijelu sezone 2013./2014., nakon ZOI 2014. u Sočiju, kad je nanizao četiri pobjede i četiri druga mjesta, dok je na samim Igrama osvojio zlatnu medalju u ekipnim skokovima. U dodatku na ovo, postao je i svjetski prvak u skijaškim letovima u Harrachovu 2014. godine. Nakon prvog dana natjecanja, odnosno nakon dvije serije bio je u vodstvu. Drugog dana vrijeme se pogoršalo, pa su treća i četvrta serija morale biti otkazane, pa su medalje dodijeljene prema poretku nakon dvije održane serije.

Dana 21. veljače 2015. na Svjetskom prvenstvu u švedskom Falunu došao je i do prve pojedinačne seniorske medalje u karijeri osvojivši srebro na maloj skakaonici. Narednog dana osvojio je i ekipnu zlatnu medalju u mješovitim skokovima. Četiri dana kasnije osvojio je i treću medalju na ovom prvenstvu, i to zlatnu na velikoj skakaonici, što mu je prva pojedinačna zlatna medalja na velikim natjecanjima.

U istoj sezoni, kao i u prošloj, imao je dug niz pobjeda i plasmana na postolje: nakon završetka Novogodišnje turneje, pa do dramatične završnice sezone na Planici (gdje je bio četvrti i sedmi) samo dvaput nije bio na postolju (od toga je jednom bio diskvalificiran zbog predugih skija iako je i tad imao uvjerljivo vodstvo nakon prve serije i gotovo osiguranu pobjedu), što ga je dovelo na prvo mjesto i u ukupnom poretku i u poretku letača. Ovaj niz na kraju mu je donio i veliki "Kristalni globus" za pobjednika Svjetskog kupa iako ga je u Planici zamalo prestigao Peter Prevc; završili su sezonu s istim brojem bodova, ali je Freund imao devet pobjeda, a Prevc tri. Prevc ga je na posljednjem natjecanju sezone ipak uspio prestići u poretku letača za devet bodova i osvojiti mali "Kristalni globus".

Na Svjetskom prvenstvu u letovima 2016. u Tauplitzu nije uspio obraniti pojedinačnu titulu zauzevši šesto mjesto, ali je u ekipnom natjecanju osvojio srebrnu medalju, kao i 2012. u Vikersundu.

Krajem travnja 2016. podvrgao se operaciji kuka zbog kroničnih smetnji, koje su posljedica njegovog pada tri mjeseca prije na trećoj stanici Turneje četiri skakaonice u Innsbrucku. U sljedeću sezonu ušao je odlično zabilježivši drugo mjesto i pobjedu na otvaranju sezone u Kuusamu, ali mu je forma ubrzo pala; na Novogodišnjoj turneji odustao je od natjecanja nakon njemačkog dijela turneje zbog gripe i infekcije, a zatim se ponovno povrijedio na treningu pred natjecanje u Willingenu, za koje je bio planiran njegov povratak, i zbog toga propustio ostatak sezone, uključujući Svjetsko prvenstvo, podvrgavši se još jednoj operaciji, ovog puta križnih ligamenata. U srpnju 2017. ponovno je povrijedio ligamente i propustio cijelu sljedeću sezonu, koja je bila i olimpijska. Pokušao se vratiti sljedeće sezone, ali je nakon slabog početka sezonu odlučio okončati već nakon njemačkog dijela Novogodišnje turneje; u veljači 2019. imao je operaciju meniskusa. U sezoni 2019./2020. imao je problema s leđima, pa je nastupio tek na šest posljednjih natjecanja, osvojivši bodove samo jednom, u Râșnovu (29. mjesto – dva boda).

Rezultati u Svjetskom kupu

Postolja 

 – održana samo jedna serija zbog lošeg vremena

Ekipne pobjede

Postolja po sezonama

Ukupni poredak

Novogodišnja turneja

Svjetski kup u letovima

Ljetni Grand Prix

Raw Air

Rekordi skakaonica

Izvori

Vanjske poveznice 
 Freundov profil na fis-ski.com

Njemački skijaši skakači